Der Maxus G90 ist ein Van der zum chinesischen Automobilhersteller SAIC Motor gehörenden Marke Maxus.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der Wagen zunächst als batterieelektrisch angetriebenes Konzeptfahrzeug Maxus Mifa EV auf der Shanghai Auto Show im April 2021. Das Serienmodell Maxus Mifa 9 debütierte im November 2021 auf der Guangzhou Auto Show. Das Debüt der Version Maxus G90 mit Verbrennungsmotor folgte im März 2022. Sie kam im April 2022 auf dem chinesischen Heimatmarkt in den Handel. Der Mifa 9 folgte im Juni 2022. Die Elektroversion wird seit Februar 2023 auch in Europa vermarktet. Sie wurde erstmals auf der Nutzfahrzeug-IAA im September 2022 gezeigt. Zudem wird sie seit Ende 2022 in Australien als LDV Mifa 9 vermarktet.

Sicherheit 
Ende 2022 wurde der Mifa 9 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten 
Angetrieben wird der G90 von einem aufgeladenen Zweiliter-Ottomotor mit 172 kW (234 PS). Der Elektroantrieb im Mifa 9 leistet 180 kW (245 PS) und hat einen Lithium-Ionen-Akkumulator mit einem Energieinhalt von 90 kWh. Die elektrische Reichweite nach WLTP soll 440 km betragen.

Weblinks 
 
 Offizielle Website Maxus G90 (chinesisch)
 Offizielle Website Maxus Mifa 9 (chinesisch)

Einzelnachweise 

Van
Kombi
Elektroautomodell